Amnicola integra är en snäckart som beskrevs av Thomas Say 1821. Amnicola integra ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
integra